Juan de Borja y Castro (Bellpuig, Lérida, 1533- El Escorial, 3 de septiembre de 1606). Fue un noble, militar, diplomático y hombre de estado español. I conde de Mayalde y conde consorte de Ficalho, Portugal.

Biografía

Ascendencia y primeros años 
Tercer hijo de San Francisco de Borja y Aragón, IV duque de Gandía, y de Leonor de Castro Mello y Meneses, nació en 1533, en Bellpuig accidentalmente, por hallarse su padre asistiendo en las cortes de Monzón como caballerizo mayor de Carlos I; entre 1539 y 1543 vivió con su familia en Barcelona, cuando su padre desempeñaba el cargo de virrey de Cataluña y después en Gandía, cuando este fue nombrado duque.
 
Educado en los jesuitas, estudió en la universidad de Gandía. En 1548 fue admitido en la orden de Santiago. Muerta su madre en 1546, entre 1550-51 acompañó a su padre a Roma, donde éste iba a ingresar en la compañía de Jesús; con él volvió a Oñate, de donde pasó a la Universidad de Alcalá de Henares. En 1552 volvió a Gandía y contrajo matrimonio, por vez primera, con Lorenza de Oñaz y Loyola, sobrina nieta de Ignacio de Loyola, la cual murió el 13 de septiembre de 1575 en Llerena, y con quien tendría cuatro hijas.

Militar y diplomático 
Tras entrar al servicio de Felipe II como custodio del príncipe Carlos, pasó como militar a Guipúzcoa, donde bajo el mando del virrey de Navarra Vespasiano Gonzaga tomó parte en la defensa de la provincia contra el ataque de los franceses durante las guerras italianas.

Su carrera diplomática comenzó en 1569, cuando fue enviado a Portugal en sustitución del embajador Fernando Carrillo de Mendoza para intermediar en la boda del rey Sebastián con Margarita de Valois (que no llegó a celebrarse) y para intentar disuadir al rey portugués de acometer su proyectada expedición a África, que finalmente se llevaría a cabo en 1578 con funestos resultados.

Tras quedar viudo, se casó al año siguiente con Francisca de Aragón Barreto, con quien tendría varios hijos: Francisco, que llegaría a ser virrey del Perú; Antonio, eclesiástico; Rodrigo, muerto niño; Carlos, casado con la duquesa de Villahermosa y Fernando virrey de Valencia y Aragón.

En 1576 marchó a Praga como embajador de España ante el emperador Rodolfo II del Sacro Imperio Romano Germánico, en cuyo cargo se mantuvo hasta 1581.  En esta fecha publicó su única obra literaria conocida "Empresas Morales", el primer tratado escrito por un español sobre emblemática.

En la corte española 
A su regreso a España fue nombrado mayordomo mayor de María de Austria, cargo que mantendría hasta la muerte de ésta en 1603. En reconocimiento por sus servicios, en 1596 Felipe II le concedió el título de conde de Mayalde. 
Ya en el reinado de Felipe III, su parentesco con el duque de Lerma, que era su sobrino, le valió ser nombrado conde de Ficalho, presidente del Consejo de Portugal, consejero de estado y mayordomo mayor de la reina Margarita de Austria.

Murió el 3 de septiembre de 1606, a los 73 años, como consecuencia de un accidente ocurrido cuando la silla de manos en la que viajaba, por estar impedido de la gota, cayó por las escaleras del monasterio de El Escorial. Su cuerpo fue depositado en el Colegio Imperial de Madrid hasta 1613, fecha en que fue trasladado a la iglesia de San Roque de Lisboa.

Ascendencia

Véase también 
 Casa de Borja
 Ruta de los Borja

Referencias

Enlaces externos 
 Juan de Borja y Castro
 Los primeros Embajadores de España en Praga
 Diario Borja-Borgia
 El primer Conde de Ficallo

Juan de Borja y Castro
Juan de Borja y Castro
Juan de Borja y Castro
Diplomáticos de España del siglo XVI
Consejeros de Estado de España del siglo XVII
Militares de las guerras italianas
Condes de Mayalde
Presidentes del Consejo de Portugal
Embajadores
Caballeros de la Orden de Santiago
Alumnado de la Universidad de Gandía
Nacidos en Bellpuig
Fallecidos en El Escorial